У фіналі Алекс Олмедо переміг Рода Лейвера з рахунком 6–4, 6–3, 6–4.

Сіяні гравці 
 Алекс Олмедо (чемпіон)
 Ніл Фрейзер (чвертьфінал)
 Нікола П'єтранджелі (1 коло)
 Боббі Вілсон (чвертьфінал)
 Беррі Маккей (півфінал)
 Луїс Аяла (чвертьфінал)
 Курт Нільсен (2 коло)
 Рой Емерсон (півфінал)

Сітка

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 1959 Wimbledon Championships on ITFtennis.com , the source for this draw

1959 у тенісі
Вімблдонський турнір